Tetjana Žuk je ukrajinska trenerica u športu hokeju na travi.

Sudjelovanja na velikim natjecanjima 

Vodila je ukrajinsku žensku reprezentaciju na SP-u 2002., s kojom je osvojila 14. mjesto.

Hokej na travi u Ukrajini
Treneri
Životopisi, Ukrajina